Олейник, Пётр:
 Олейник, Пётр Александрович (1921) — заместитель министра внутренних дел СССР, генерал-полковник.
 Олейник, Пётр Афанасьевич (1924) — кавалер четырёх медалей «За отвагу».
 Олейник, Пётр Михайлович (1957—2011) — председатель Львовской областной государственной администрации.
 Олейник, Пётр Фёдорович (1909—1946) — деятель украинского националистического движения, командир военного округа «УПА-Юг».